SWF, sigle composé des trois lettres S, W et F, peut faire référence à :
 Small Web Format ;
 ShockWave Flash, un format de fichier associé à Macromedia Flash (Adobe Flash depuis 2005) ;
 Südwestfunk, une chaîne de télévision allemande ;
 Spezial Werkzeugfabrik Feuerbach, un équipementier automobile allemand ;
 Aéroport de Newburgh-Stewart, aéroport américain, selon le code AITA des aéroports.